Cejl (z německého die Zeile, řada, řádek; viz též česky Cejle) může být:
 Cejl (Brno) – ulice v Brně
 Dolní a Horní Cejl – bývalá předměstská čtvrť v Brně, kterou vede ulice Cejl
 Příčný a Dlouhý Cejl – bývalá předměstská čtvrť v Hustopečích
 Cejle (na přelomu 19. a 20. století též Cejl) – obec v okrese Jihlava

Podobné názvy 
 Česká Cejle (Böhmzeil) – bývalá obec, dnes rozdělena mezi obce České Velenice a Gmünd
 Celje
 Zeil